O Campeonato Português de Hóquei em Patins Feminino é disputado em Portugal desde 1991-92. A época de 2006/07 foi a 16ª edição do maior escalão de Hóquei em Patins Feminino. A Fundação Nortecoope sagrou-se bi campeã.

Fase Final

Calendário

Zona Norte 1ª Fase

Calendário

Zona Sul 1ª Fase

CD Paço de Arcos tem 1 falta de comparência (no jogo com o A Acad. Coimbra).

Calendário

Referências  

http://hoqueipatins.pt/2015-16/act_nacional/1div.htm

http://hoqueipatins.pt/anos_anteriores/2006-07/index_2006_2007.html

http://hoqueipatins.pt/anos_anteriores/2006-07/1div_fem_prova2_06-07.htm

http://hoqueipatins.pt/anos_anteriores/2006-07/1div_fem_norte_06-07.htm

http://hoqueipatins.pt/anos_anteriores/2006-07/1div_fem_sul_06-07.htm

Campeonato Português de Hóquei em Patins Feminino